Der Wettbewerb Turmspringen von 10-m-Plattform der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 19. und 20. August 2016 im Parque Aquático Maria Lenk ausgetragen. 28 Athleten nahmen daran teil. 

Jedem der 28 Starter standen sechs Qualifikationssprünge zu. Die 18 besten Springer qualifizierten sich für das Halbfinale, die Punkte aus der Qualifikation wurden gelöscht. Im Halbfinale wurden wieder sechs Sprünge absolviert. Die 12 besten Springer kamen ins Finale, in dem die Punkte wieder gelöscht wurden. Auch im Finale wurde sechs Mal gesprungen.

Titelträger

Qualifikation 
19. August 2016, 21.00 Uhr (UTC−3)

Insgesamt erreichten nur zwei Sprünge eine Wertung von über 100 Punkten. Mit 103,60 Punkten gelang Tom Daley im vierten Durchgang der Sprung mit der besten Note der Qualifikation.

Halbfinale 
20. August 2016, 16.00 Uhr (UTC−3)

Überraschend war Tom Daley ausgeschieden.

Finale 
20. August 2016, 21.30 Uhr (UTC−3)

Nachdem die zwei niedrigsten Wertungen gestrichen wurden, wurde der letzte Sprung von Chen Aisen als perfekt benotet. Die Richter vergaben auch ausnahmslos zehn Punkte für den dritten Sprung von Qiu Bo, der wegen zwei großen Fehler eine Medaille verlor.

Weblinks 
 Ergebnis auf der offiziellen Website (englisch)

Einzelnachweise 

Turmspringen